Gaudenzio, nombre italiano, puede referirse a dos diferentes santos:

  Gaudencio de Novara (327-418); o
  Gaudencio de Brescia (finales del siglo IV o siglo V).